Fahnder steht für:
 ein mit einer Fahndung beschäftigter Behördenmitarbeiter
 eine Variante des Kartenspiels Jass, siehe Jass#Weitere Jassvarianten

Der Fahnder steht für:
 eine Vorabend-Krimiserie im Ersten, siehe Der Fahnder

Siehe auch:
 Die Fahnderin
 Fander